Il singolare del torneo di tennis Zell Am See WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Heinz Günthardt 6-0 3-6 6-2 6-1.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (campione)
 Andrés Gómez (primo turno)
 José Higueras (semifinali)
 Tomáš Šmíd (semifinali)

 Assente
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zell Am See WCT 1982